Соревнования по водному поло среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 10 по 24 августа. Приняли участие 12 команд по 13 человек.

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа А

Группа B

Классификация

Матчи за 7-12 места

Матч за 11-е место

Матчи за 7-10 места

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

 27 голов
 
 20 голов
 
 
 17 голов
 
 16 голов
 
 
 
 15 голов
 
 14 голов
 
 13 голов
 
 
 
 12 голов
 
 
 11 голов
 
 
 
 
 10 голов
 
 
 
 
 
 
 

 9 голов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 голов
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 голов
 
 
 
 
 
 
 
 
 6 голов
 
 
 
 
 
 
 

 5 голов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 гола
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 гола
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 гола
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 гол

Ссылки 
 Мужской турнир  
 Результаты матчей